

Cinema 
 L'Aventurière (titolo inglese: The Adventuress) – film del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
 The Adventuress – film del 1910 diretto da Tom Ricketts
 L'Aventurière (titolo inglese: The Adventuress) – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 The Adventuress – film del 1913
 An Adventuress – film del 1920 diretto da Fred J. Balshofer

Letteratura
 The Adventuress – romanzo di Audrey Niffenegger (2006)